HMS Argyll ha sido el nombre de tres buques de la Royal Navy británica, en honor a Argyll en Escocia. 

 , fue un navío de línea armado con 50 cañones botado en 1650 con 38 cañones y con el nombre de President, fue renombrado HMS Bonadventure en 1660, y fue reconstruido en cuatro ocasiones, hasta recibir el nombre HMS Argyll en 1715. Fue hundido en 1748 para ser usado como rompeolas.
 , fue un crucero acorazado de clase Devonshire dado de alta en 1905. Embarrancó en el arrecife de Bell Rock entre los Fiordos de Forth y Tay en 1915.
 , es una fragata de clase Duke dada de alta en mayo de 1991. Ha sido desplegada en varias ocasiones, como en la guerra civil de Sierra Leona en el año 2000 y en el Golfo Pérsico desde febrero hasta agosto de 2005.

Bibliografía 

Nombres de buques británicos